Pimentero falso puede referirse a:
El nombre común de la planta Schinus molle.
El nombre común de la planta Vitex agnus-castus.